Правосла́вные старости́льные це́ркви — христианские православные церкви, использующие в богослужении юлианский календарь. Название обычно — в религиоведении и в самоназвании церковных организаций (юрисдикций) 
— применяется применительно к православным юрисдикциям вне общения со Вселенским православием в странах, где признанные поместные православные церкви перешли на новоюлианский календарь, а отколовшиеся от них такого рода группы рассматриваются всеми поместными Православными церквами, включая и те, что продолжают в литургической жизни придерживаться «старого стиля», — как неканонические и схизматические. В тех странах и церковных юрисдикциях (Россия, Сербия, Грузия и др.), в которых юлианский календарь используют признанные во Вселенском православии церкви, термин «старостильный» к таким юрисдикциям не применяется.

В Финляндии старостильниками называют членов Патриарших приходов Московского патриархата. Там с середины 1920-х годов действуют несколько русских православных приходов, не подчиняющихся Православной церкви Финляндии и признающих русскую юрисдикцию (до 1945 года юрисдикцию митрополита Евлогия (Георгиевского) и одновременно Синода РПЦЗ, позже их принял Московский патриархат).

Известные старостильные юрисдикции 
 Православные старостильные церкви Греции
 Истинно православная церковь Греции — Синод Хризостома
 Греческая православная церковь — Священный синод противостоящих
 Истинно православная церковь Греции — Синод Авксентия
 Матфеевские церкви (ряд мелких юрисдикций)
 Православная старостильная церковь Румынии
 Истинно-православная церковь Румынии
 Болгарская старостильная церковь
 Сербская истинно-православная церковь
 Святая православная церковь в Северной Америке
 Православная церковь Западной Европы и Америки
 Истинно-православная церковь Америки

Канонические юрисдикции, использующие юлианский календарь 
 Иерусалимская православная церковь
 Русская православная церковь
 Украинская православная церковь
 Сербская православная церковь
 Грузинская православная церковь
 Польская православная церковь
 Бессарабская митрополия и Православное украинское викариатство (Румынский патриархат)
 Афон (Константинопольский патриархат)
 Православная церковь Украины (каноничность оспаривается). Начала процесс перехода на Григорианский календарь (Источник).

См. также 
 Альтернативное православие

Примечания

Литература 

 Владимир Мосс ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ПЕРЕПУТЬЕ (1917—1999) СПб, 2001.
 Слесарев А. Старостильный раскол в истории Православной Церкви (1924—2008). М.: Изд-во Крутицкого подворья. Общество любителей церковной истории, 2009

Православные церкви вне общения со Вселенским православием